Geografia: Benoit (Mississipí) població dels Estats Units a l'estat de Mississipí.
 Biografies:
 Adelin Benoît (Châtelet, 1900 - 1954), ciclista belga.
 Chris Benoit (1967 - 2007), lluitador professional canadenc.
 Peter Benoit (Harelbeke, 1834 - Anvers, 1901), compositor flamenc.
 Benoît Bourrust (1985), jugador de rugbi a 15 francès.
 Benoît Fauré (Saint-Marcellin-en-Forez, Loira, 1900 - Montbrison, 1980), ciclista francès.
 Benoît Mandelbrot (1924), matemàtic conegut com el "pare de la geometria fractal ".
 Benoît Lamy (Arlon, 1945 - Braine-l'Alleud, 2008), productor i director de cinema való.
 Benoît Sokal (Brussel·les, 1954), escriptor i dibuixant belga.
 Benoît Vaugrenard (Vannes, 1982), ciclista francès professional des del 2003.
 Benoît Assou-Ekotto (1984, Arras), jugador professional de futbol camerunès-francès.